Априорная вероятность (значения):

 Априорная вероятность — распределение вероятностей, которое выражает предположения до учёта экспериментальных данных
 Априорная вероятность Джеффри — неинформативная (объективная) априорная вероятность в пространстве параметра